Дину () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Дину, Богдан (род. 1986) — румынский боксёр-профессионал.
 Дину, Кристина (род. 1993) — румынская теннисистка.
 Дину, Лоредана (род. 1984) — румынская фехтовальщица-шпажистка, многократная чемпионка мира и Европы.
 Векслер Дину, Меди (род. 1908) — румынская художница.